Die American League Division Series 2015 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 8. und dem 14. Oktober 2015 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2015. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2015 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Kansas City Royals (Central Division Champion, 95–67) gegen Houston Astros (Wild Card Gewinner, 86-76)
 (2) Toronto Blue Jays (East Division Champion, 93–69) gegen (3) Texas Rangers (West Division Champion, 88–74)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, ALWC 2015, NLDS 2015, NLCS 2015, ALCS 2015, World Series 2015

Die Postseason 2015 hatte sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Kansas City Royals gegen Houston Astros

Toronto Blue Jays gegen Texas Rangers

Kansas City Royals gegen Houston Astros

Spiel 1 
8. Oktober 2015, 18:37 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel  2 
9. Oktober 2015, 14:45 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 3 
11. Oktober 2015, 15:10 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 4 
12. Oktober 2015, 12:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 5 
14. Oktober 2015, 19:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Toronto Blue Jays gegen Texas Rangers

Spiel 1 
8. Oktober 2015, 15:37 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel  2 
9. Oktober 2015, 12:45 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 3 
11. Oktober 2015, 19:10 CDT im Globe Life Park in Arlington, Texas

Spiel 4 
12. Oktober 2015, Globe Life Park in Arlington, Texas

Spiel 5 
14. Oktober 2015, 16:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Houston Astros
Kansas City Royals
Texas Rangers (Baseball)
Toronto Blue Jays
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Toronto
Sportveranstaltung in Arlington (Texas)